Saliby peut désigner :

 Dolné Saliby, un village de Slovaquie situé dans la région de Trnava ;
 Horné Saliby, un village de Slovaquie situé dans la région de Trnava.

Homonymie de toponyme